Habitant de la vila de Pollença
 Dialecte del català, parlat a Pollença